Кецховелі — грузинське прізвище.

 Відомі носії 
 Кецховелі Захарій Миколайович (1902—1970) — радянський, грузинський партійний діяч.
 Кецховелі Ладо (Володимир Захарович; 1876—1903) — діяч революційного руху в царській Росії, соціал-демократ.
 Кецховелі Микола Миколайович (Ніко, 1897/1898-1982) — грузинський радянський ботанік, письменник і громадський діяч, академік Академії наук Грузинської РСР.